Piracuruca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piracuruca (ort), Piauí, 
 Piracuruca (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar